Трансаля́скинский нефтепрово́д (ТАН; ) — нефтепровод в США. Предназначен для перекачивания нефти, добываемой на месторождении Прадхо-Бей на севере Аляски, в порт города Валдиз на её юге.

Пересекает территорию штата Аляска с севера на юг, длина нефтепровода 1288 км. Состоит из трубопровода сырой нефти,  станций, нескольких сотен километров подводящих трубопроводов, и терминала в городе Валдиз. Нефтепровод является одним из самых больших подобных сооружений. Принадлежит компании «Alyeska Pipeline Service Company».

История 
Строительство нефтепровода началось после энергетического кризиса 1973 года. Прокладка была начата 26 марта 1975 года, сам нефтепровод был построен к 1977 году. Был запущен в действие 20 июня 1977 года. Подорожание нефти сделало экономически выгодным её добычу в Прадхо-Бей. После открытия месторождения, последовали экологические, законодательные и политические дебаты относительно проблем строительства. Нефтепровод был построен после того, как кризис поспособствовал решению этих проблем.

Строительство столкнулось со множеством проблем, главным образом очень низкой температурой и труднопроходимой, изолированной местностью. Нефтепровод был одним из первых проектов, столкнувшихся с проблемами вечной мерзлоты, необходимо было разработать новые технологии строительства в промёрзшем грунте. Строящийся нефтепровод привлёк несколько десятков тысяч рабочих, что спровоцировало бурный рост таких городов как Валдиз, Фэрбанкс и Анкоридж.

Первый баррель нефти был перекачан по нефтепроводу в 1977 году. Нефтепровод был полностью загружен к концу года. С тех пор произошло несколько серьёзных инцидентов, связанных с разливом нефти. Среди них саботаж строительства, ошибки обслуживания, умышленное повреждение.

По состоянию на 2010 год, по нефтепроводу суммарно было перекачано почти  баррелей нефти.

Особенности нефтепровода 

При постройке использовались 48-дюймовые (122 см) трубы. Максимальная пропускная способность — 2,13 миллиона баррелей в сутки (339 600 м³/сут).

Является одним из наиболее защищённых трубопроводов в мире. Трансаляскинский нефтепровод был спроектирован инженером Егором Поповым так, чтобы выдержать землетрясение силой до  Он был проложен над землей на специальных опорах с компенсаторами, позволяющими трубе скользить по специальным металлическим рельсам в горизонтальном направлении почти на 6 м, при помощи специальной гравийной подушки, и на 1,5 метра вертикально. Кроме того прокладка трассы нефтепровода осуществлялась зигзагообразной ломаной линией для компенсации напряжений, вызываемых смещением почвы при очень сильных продольных сейсмических колебаниях, а также и при температурном расширении металла.

В ноябре 2002 года произошло землетрясение в Денали магнитудой 7,9, но нефтепровод остался цел.

Для функционирования нефтепровода необходимо, чтобы по нему прокачивался некоторый объём нефти, хотя он, в отличие от максимального, точно не известен. Меньшие потоки увеличивают срок службы труб и оборудования. В 2012 году объём снизился до 600 тыс. баррелей в день, что значительно ниже проектных норм. Малые объёмы нефти требуют более медленной прокачки по трубопроводам, из-за чего температура нефти снижается значительнее, чем при перекачке больших объёмов. При переохлаждении происходит выпадение твердых осадков (парафинов) и возможно возникновение заторов, которые потребуют остановки трубопровода и ремонта. В 2011 в отчёте Alyeska предлагалось оснастить насосные станции подогревателями, чтобы избежать переохлаждения, при этом стали бы возможны потоки около 350 тыс. б/д.

В кино 
В документальном сериале «Жизнь после людей» через 200 лет некоторые элементы нефтепровода разрушатся от коррозии, и нефть, оставшаяся там, вытечет наружу, но из-за холодного климата нефтепровод останется узнаваемым.

Примечания

Ссылки 

 Трансаляскинский нефтепровод на justice.gov
 The 2002 Denali Fault earthquake Magnitude 7.9 near Denali National Park, AK

Нефтепроводы США
Появились в 1977 году в США
Аляска
Фонд Аляски